Павел Тарло — суддя земський львівський, войський стрийський
 Павел Тарло (архієпископ)